Пётр Горбачёв: Горбачёв, Пётр Александрович (1911 — ?) — советский футболист, футбольный судья.
 Горбачёв, Пётр Георгиевич (род. 1921) — депутат Верховного Совета СССР III созыва.
 Горбачёв, Пётр Дмитриевич (1925—1974) — полный кавалер ордена Славы.